Contea di Roscommon (Roscommon County) – negli Stati Uniti d'America
 Contea di Roscommon (County Roscommon) – nella Repubblica d'Irlanda